Brett Ponich (né le  à Beaumont, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de  des Blues de Saint-Louis lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2009. Il évolue depuis la saison 2006-07 avec le club américain des Winterhawks de Portland. Il connait sa meilleure saison en 2008-09 alors qu'il récolte 18 points en plus d'accumuler 117 minutes de punitions.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||Oil Kings de Leduc ||AMHL ||35 ||1 ||10 ||11 ||64 ||13 ||1 ||6 ||7 ||24
|-
|2006-2007 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||64 ||0 ||3 ||3 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||72 ||1 ||17 ||18 ||117 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||66 ||1 ||13 ||14 ||87 ||13 ||1 ||2 ||3 ||13
|-
|2010-2011 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||45 ||0 ||12 ||12 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Rivermen de Peoria || LAH ||61 ||0 ||5 ||5 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Rivermen de Peoria || LAH ||26 ||0 ||0 ||0 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2013-2014 || IceMen d'Evansville || ECHL ||13 ||1 ||2 ||3 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Aces de l'Alaska || ECHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||11 ||11 ||0 ||3 ||3 ||9
|-
|2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH ||14 ||0 ||3 ||3 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 51|| 3|| 5||8 ||65 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2014-2015|| Falcons de Springfield ||LAH || 33 || 0 || 4 || 4 || 105 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 15 || 1 || 5 || 6 || 30 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 68 || 2 || 16 || 18 || 75 || 5 || 1 || 0 || 1  || 7 	
|-
| 2016-2017 || Univ. d'Alberta-Augustana ||  || 17 || 4|| 9 || 13 || 35 || 6 || 0 || 0 || 0 || 12 	
|-
| 2017-2018 || Univ. d'Alberta-Augustana ||  || 11 || 4 || 4 || 8 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Univ. d'Alberta-Augustana ||  || 4 || 0 || 0 || 0 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0  || 0

Notes et références 

Naissance en février 1991
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Winterhawks de Portland
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)